Анна Лебедева:
 Лебедева, Анна Петровна (род. 1981) — казахстанская биатлонистка.
 Лебедева, Анна Трофимовна (1926—2013) — советский передовик производства в сельском хозяйстве. Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Остроумова-Лебедева, Анна Петровна (1871—1955) — советский гравёр и живописец-акварелист.